Chamois (franz. „Gämse“) steht für:

 einen bräunlich-gelben Farbton; siehe Naturfarben#Chamois
 das Leder der Gämse

geographisch:
 Chamois (Aostatal), einen Ort im Aostatal
 Chamois (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Chamois Public School, in Chamois, Missouri, ID-Nr. 03000295

Siehe auch:

 Sämischleder (oder Chamoisleder, da ursprünglich Gamsleder dafür verwendet wurde), speziell bearbeitetes Tierleder von heller Farbe
 Chamois Creme, Sitzcreme, Pflegeprodukt zur Vermeidung von Hautreizungen beim Fahrradfahren
Chamoi (Begriffsklärung)